Абел Тамата (; род. 5 декабря 1990 года в Берген-оп-Зоме, Нидерланды) — нидерландский и  конголезский футболист, игравший на позиции защитника.

Провёл один матч за сборную ДР Конго.

Клубная карьера 
Тамата — воспитанник клуба ПСВ. 16 декабря 2010 года в поединке Лиги Европы против харьковского «Металлиста» Абел дебютировал за команду из Эйндховена. 17 апреля 2011 года в матче против «Хераклеса» он дебютировал в Эредивизи. В своем первом сезоне Тамата стал обладателем Кубка Нидерландов.

В 2012 году Абел на правах аренды перешёл в «Роду», для получения игровой практики. 11 августа в поединке против «Зволле» он дебютировал за новую команду.

30 июня 2015 года Абела на правах свободного агента перешёл в «Гронинген». 12 августа в матче против «Твенте» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В марте 2015 года Тамата получил вызов в сборную своей исторической родины Демократической Республики Конго.

Достижения 

Командные

 ПСВ
  Чемпион Нидерландов — 2014/15
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2011/12

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Гронинген»